The Wizard (Il mago in lingua inglese) può riferisti a:

Cinema
The Wizard – film statunitense del 1927 diretto da Richard Rosson
Il piccolo grande mago dei videogames (The Wizard) – film statunitense del 1989 diretto da Todd Holland

Musica 
 The Wizard – singolo dei Black Sabbath del 1970
 The Wizard – singolo degli Uriah Heep del 1972
 The Wizard – album di Pat La Barbera del 1978
 The Wizard – singolo di Paul Hardcastle del 1986

Televisione
Il mago (The Wizard) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1986 al 1987

Pagine correlate
Wizard
Il mago